

Carriera 
Cresciuto nelle giovanili del , nei primi anni si alterna a giocare con varie squadre tra la Segunda División B e la Tercera División, rispettivamente la terza e la quarta divisione del campionato spagnolo. Dal luglio al dicembre 2013 ha militato nelle file degli islandesi del , nella massima serie locale. Dopo essere tornato a giocare in Spagna con squadre minori, nel 2017 si è trasferito agli andorrani dell', club con cui ha anche esordito nelle coppe europee.

Statistiche

Presenze e reti nei club 
Statistiche aggiornate al 5 marzo 2022.

Palmarès

Club

Competizioni nazionali 
 
FC Santa Coloma: 2017

 
FC Santa Coloma: 2017-2018

 
FC Santa Coloma: 2017-2018, 2018-2019

Note

Collegamenti esterni